Lucjan Tadeusz Szulc (1882–1962) – podpułkownik artylerii Wojska Polskiego
 Lucjan Szulc (ur. 1894 w Warszawie) – działacz niepodległościowy, 16 marca 1937 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Lucjan Seweryn Szulc (1894–1928) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych (trzykrotnie), pośmiertnie mianowany majorem i odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy